Джу́ли Мари́ Бенц (; род. 1 мая 1972) — американская актриса. Наибольшую известность ей принесла роль Риты Беннетт в сериале «Декстер» (2006—2010) и Дарлы в сериалах «Баффи — истребительница вампиров» и «Ангел» (1997—2004).

Ранние годы 
Джули Бенц родилась в г. Питтсбурге (штат Пенсильвания). Её отец был питтсбургским хирургом. Семья переехала в соседний город Меррисвилл, когда ей было всего 2 года и уже в возрасте 3-х лет она начала заниматься катанием на коньках. В 1988 году в Чемпионате США среди юниоров в танцах на льду она заняла 13-е место со своим партнером Дэвидом Шиллингом. Её старшие брат Джефри и сестра Дженифер были чемпионами США в танцах на льду в 1987 году, участвовали в международных соревнованиях. Когда Джули было 14 лет она получила серьёзную травму и ушла из спорта. В пригороде Меррисвилла она окончила Franklin Regional High School, а позже — Нью-Йоркский университет.

Карьера 
К 1989 году, когда её карьера в фигурном катании завершилась, Бенц занялась актёрским искусством и участвовала в местном театре, где получила роль в спектакле «Street Law». Её первая роль в фильме была небольшой, эпизодической, но с речевым выступлением и вполне удачная, во второй части «Чёрная кошка» фильма ужасов «Два злобных глаза», совместно режиссированного Дарио Аргенто/Джордж А. Ромеро, (1990). Год спустя, она получила роль в телешоу «Hi Honey, I’m Home» (1991), показ которого был прекращён после двух сезонов.

Личная жизнь 
С 1998 по 2007 года Бенц была замужем за актёром Джоном Кассиром. С 2012 года она замужем за Ричем Ороско.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии «Спутник»
Лауреаты премии «Сатурн»
Выпускники Нью-Йоркского университета
Выпускники Школы искусств Тиш
Киноактрисы США